Чемпіонат Австрії 2004—2005 () — 94-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Свій тридцять перший титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Клуби

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

2005
Австрія
Австрія
2004 в австрійському спорті
2005 в австрійському спорті